

Geografia

Austria 
 Sankt Michael – frazione di Feistritz ob Bleiburg, comune nel distretto di Völkermarkt (Carinzia) 
 Sankt Michael am Zollfeld – frazione di Maria Saal, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia) 
 Sankt Michael im Burgenland – comune nel distretto di Güssing (Burgenland)
 Sankt Michael im Lavanttal – ex comune ora frazione di Wolfsberg, città nel distretto di Wolfsberg (Carinzia) 
 Sankt Michael im Lungau – comune nel distretto di Tamsweg (Salisburghese)
 Sankt Michael in Obersteiermark – comune nel distretto di Leoben (Stiria)
 Windisch Sankt Michael – antico nome di Poggersdorf, comune nel distretto di Klagenfurt-Land (Carinzia)

Italia 
 Sankt Michael – nome tedesco di San Michele, frazione del comune di Appiano sulla Strada del Vino nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Slovenia 
 Sankt Michael – antico nome tedesco di Šmihel, insediamento della città di Nova Gorica (Goriziano)

Pagine correlate
 San Michele (disambigua)
 Saint Michael
 St. Michaels